Voici une liste des bandes dessinées asiatiques ou d'influence asiatique traduites en français dont le titre commence par la lettre V.

Les titres marqués d'une étoile (*) correspondent à des œuvres à paraître et sont donc susceptibles de varier.

Notes et références 

Liste des bandes dessinées asiatiques par ordre alphabétique

en:List of licensed manga in English
id:Daftar manga
ko:애니메이션과 만화의 목록